Умкрыннэт-Северный — ручей на севере Дальнего Востока России, протекает по территории Иультинского района Чукотского автономного округа. Длина — 18 км.

Название в переводе с чукот. — «кустарниковый распадок».

Берёт начало на северной стороне перевала Медвежий Экиатапского хребта, впадает в Кывэквын слева. Имеет несколько притоков, крупнейший из которых — Крутой.

В нижнем течении ручья обнаружено россыпное месторождение золота.

Примечания 

Притоки Кывэквына
Реки Иультинского района